Il doppio maschile  del Dubai Tennis Championships 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Leander Paes e David Rikl erano i detentori del titolo , ma solo Paes ha partecipato in coppia con Jonas Björkman.

Björkman e Paes hanno perso in finale 6–2, 4–6, 6–4 contro Mahesh Bhupathi e Fabrice Santoro.

Teste di serie
 Mahesh Bhupathi /  Fabrice Santoro (campioni)
 Jonas Björkman /  Leander Paes (finale)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (primo turno)
 Martin Damm /  Cyril Suk (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Dubai Tennis Championships 2004
ATP Tour 2004